Рашвил има више значења:
 Рашвил (Илиноис)
 Рашвил (Њујорк)
 Рашвил (Индијана)
 Рашвил (Мисури)
 Рашвил (Небраска)
 Рашвил (Охајо)